

Etnie 
 Kula – gruppo etnico dei popoli tai. Vi sono comunità kula in Thailandia, Cambogia, Birmania e Laos
 Kula – tribù nigeriana facente parte dell'etnia Ijaw

Geografia 
 Golfo di Kula (Kula Gulf) – zona di mare nelle Isole Salomone
 Kula – comune della Bulgaria, nella regione di Vidin
 Kula – città della Etiopia
 Kula – distretto di Maui, nella Hawaii
 Kula – villaggio in Iran
 Kula – città della Serbia, in Voivodina
 Kula – municipalità e distretto della Turchia
 Kula Norinska – municipalità della Croazia
 Placca di Kula – antica placca tettonica nel Pacifico, oggi scomparsa

Persone 
 Bob Kula, propr. Robert Kula (1967) – ex giocatore di football americano
 Dainis Kūla (1959) – ex giavellottista lettone, fino al 1991 sovietico
 Karel Kula (1963) – ex calciatore ceco, fino al 1992 cecoslovacco

Altro 
 Battaglia del Golfo di Kula – battaglia al largo delle Isole Salomone del 1943
 Kula – cerimonia tradizionale della Papua Nuova Guinea
 Kula – "famiglia": per estensione può fare riferimento a Kaula, tradizione tantrica